Деденево — название населённых пунктов  России:

 Деденево — посёлок в Дмитровском районе Московской области.
 Деденево — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.